Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках 2020 (, ) проводился с 6 по 9 февраля 2020 года в городе Бриг.

В чемпионате принимали участие 6 команд.

Чемпионами Финляндии стала команда «Crans Montana Tor» (скип Raymond Pfyffer), серебряные медали выиграла команда «Lausanne Olympique» (скип Eric Décorvet), бронзовые медали — команда «St. Gallen 1» (скип Claudia Hüttenmoser).

Формат соревнований 
Команды играют по круговой системе в один круг. При равном количестве побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, у трёх команд — по среднему значению тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Затем 4 лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место; проводится также классификационный матч за 5-е место.

Матчи проводятся в 8 эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места
 Проходят в классификацию за 5-е место

Классификация за 5-е место 
9 февраля, 13:30

Плей-офф 

Полуфиналы. 9 февраля, 9:00

Матч за 3-е место. 9 февраля, 13:30

Финал. 9 февраля, 13:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2020

2020
Спорт в Швейцарии в 2020 году
Февраль 2020 года в Швейцарии